Un bacio prima di morire (A Kiss Before Dying) – romanzo di Ira Levin del 1952
 Giovani senza domani (A Kiss Before Dying) – film del 1956 diretto da Gerd Oswald
 Un bacio prima di morire (A Kiss Before Dying) – film del 1991 diretto da James Dearden